Ємність носія інформації — кількість інформації, яку на нього можна записати; її вимірюють у спеціальних одиницях — байтах.
 Ємність (електрика) — здатність тіла накопичувати електричний заряд.
 Місткість посудини — об'єм рідини, чи сипкого матеріалу, які поміщаються в посудині, міра можливого вмісту (в одиницях маси або об'єму) сховища, бункера, резервуара тощо.
 Ємність — загальна назва закритих споруд та пристроїв, що призначені для складування, акумулювання, зберігання сипких матеріалів, рідин та їх сумішей (пульп).

Джерела

Посилання 
 Як правильно сказати: ємкість чи місткість?